MQY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smyrna (Tennessee) (Stati Uniti)